Luj IV. može biti:

 Luj IV., car Svetog Rimskog Carstva
 Luj IV., kralj Njemačke
 Luj IV., kralj Francuske